Рачник може бити:

 Горњи Рачник, насељено место града Јагодине, Република Србија
 Доњи Рачник, насељено место града Јагодине, Република Србија